Southwest Arm (Random Sound), een zeearm aan de oostkust van Newfoundland; een aftakking van Random Sound
 Southwest Arm (Terra Nova), een zeearm aan de oostkust van Newfoundland; gelegen in het Nationaal Park Terra Nova